Корхов — фамилия; имеет женскую форму Корхова.
 Корхов, Михаил Владимирович (1936—2019) — советский спортсмен (шашки), чемпион СССР 1958 и 1960 годов.
 Корхов, Семён Михайлович (1911—1979) — советский шашист (русские шашки и международные шашки), бронзовый призёр чемпионата СССР по русским шашкам 1930 года.

См. также 
 Корхово